Becker-Carus ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Becker-Carus (* 1936), deutscher Naturwissenschaftler, Psychologe und Schlafforscher
 Ewald Becker-Carus (1902–1995), deutscher Maler und Graphiker